Ревякино  — посёлок (в 1961—2014 гг. — посёлок городского типа)  в Ясногорском районе Тульской области России. 

В рамках административно-территориального устройства относится к Ревякинской сельской территории Ясногорского района, в рамках организации местного самоуправления является административным центром Ревякинского сельского поселения.

География 
Расположен в 20 км к северу от Тулы и в 13 км к югу от райцентра, города Ясногорск.

История 
В переписях упоминается с 16 века, числится в составе Тульского уезда. До середины 18 в. принадлежало вместе с соседними селениями старинному дворянскому роду Даниловых.

Статус посёлка городского типа Ревякино приобрело в 1961 году. В 2014 году преобразовано в сельский населённый пункт.

С названием посёлка может быть связана фамилия героя войны, генерала Ревякина, Василия Андреевича (однако сам посёлок не был назван в его честь, название известно с 17 века).

Население 

Население —  чел. ().

Инфраструктура 

Основное предприятие — металлопрокатный завод (производит металлопрокат, садово-огородный инструмент), ведущий свою историю от открытой в 1927 году артели по выпуску скобяных изделий.

Работает больница, средняя школа, гимназия, клуб.

Достопримечательности 
В посёлке расположены братская могила, памятник В. И. Ленину.

Транспорт 
Железнодорожная станция Ревякино на линии Москва — Тула.

Примечания

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России

Населённые пункты Ясногорского района
Бывшие посёлки городского типа Тульской области
Упразднённые муниципальные образования Ясногорского района
Упразднённые сельские поселения Тульской области
Городские поселения, упразднённые в 2014 году